Världscupen i nordisk kombination 1984/1985 hölls 15 december 1984-16 mars 1985 och vanns av Geir Andersen, Norge före Hermann Weinbuch, Västtyskland och Hubert Schwarz, Västtyskland.

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 Individuella världscupen 1984/1985
 Nationscupen

Nordisk kombination
1984/1985
Nordisk kombination-säsongen 1984/1985